Il singolare del Stella Artois Championships 2000 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Pete Sampras era il detentore del titolo e ha perso in finale 6–4, 6–4 contro Lleyton Hewitt.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Stella Artois Championships 2000
ATP Tour 2000